Инчхон:

 Инчхон — город и порт на Корейском полуострове в Республике Корея.
 Инчхон — крупнейший международный аэропорт в Республике Корея, расположен в районе Чунгу города Инчхон.
 Инчхон — одна из первых железнодорожных станций в Корее, расположена в районе Чунгу города Инчхон. 
 Инчхон — фильм-драма 1982 года об Инчхонской битве во время Корейской войны.

См. также 
 Инчхон Юнайтед — южнокорейский футбольный клуб из Инчхона.